Nom de plusieurs personnes au Moyen Âge en France :

 Dynastie Taillefer :
 Guillaume Ier de Périgord
 Guillaume II d'Angoulême
 Guillaume III d'Angoulême
 Guillaume IV d'Angoulême
 Guillaume V d'Angoulême
 Guillaume VI Taillefer
 Guillaume VII d'Angoulême

 Guillaume III de Toulouse

Voir aussi 
 Liste des comtes et ducs d'Angoulême
 Liste des comtes de Périgord
 Taillefer